Mazières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Mazières-de-Touraine im Département Indre-et-Loire
 Mazières-en-Gâtine im Département Deux-Sèvres
 Mazières-en-Mauges im Département Maine-et-Loire
 Mazières-Naresse im Département Lot-et-Garonne
 Mazières-sur-Béronne im Département Deux-Sèvres
 La Mazière-aux-Bons-Hommes im Département Creuse

 ehemalige Gemeinde Mazières (Charente) im Département Charente